Die Bardsragujn chumb 1997 war die sechste Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Nach zwei Jahren Herbst-Frühjahr-Modus entschied sich der armenische Fußballverband, die Austragung wieder im Kalenderjahr durchzuführen. Die verkürzte Saison mit zehn Mannschaften begann am 3. August 1997 und endete am 16. November 1997.

Mit zwei Punkten Vorsprung setzte sich FC Jerewan gegen Schirak Gjumri durch und holte den ersten Meistertitel. Dadurch qualifizierten sie sich für die UEFA Champions League.  Schirak Gjumri spielte im UEFA-Pokal und Erebuni-Homenmen Jerewan im Intertoto Cup. Titelverteidiger Pjunik Jerewan musste sich mit Platz Vier begnügen.

Absteigen musste Lori Wanadsor, die mit dem 1:1 gegen Mitaufsteiger Dwin Artaschat den einzigen Punkt in dieser Spielzeit verbuchen konnten.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997